Fairytale (Conto de Fadas), é uma música interpretada por Alexander Rybak. Esta música foi eleita pela Noruega para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009.

A música foi apresentada na 2.ª Semi-Final, obtendo o apuramento para a Grande Final do Festival, onde venceu destacada.

Festival Eurovisão da Canção
Canções do Festival Eurovisão da Canção